Русское электрическое общество «Унион» — российская компания. Штаб-квартира компании находилась в Санкт-Петербурге.

Главное управление и заводы — в Риге, технические бюро — в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве, Одессе, Харькове, Екатеринбурге, Перми и Владивостоке. Рижский завод стал предшественником знаменитого ВЭФа.

История 

Основанное в 1898 г. с участием бельгийского капитала, Русское электрическое общество «Унион» в 1898-1904 гг. владело существовавшим с 1888 г. в Риге предприятием по производству электротехнического оборудования, изначально носившим название «Русско-Балтийский электротехнический завод».

Предприятие занималось изготовлением и монтажом электрооборудования для военно-морских судов, выпускало динамо-машины, агрегаты для электрических трамваев, электрические счетчики и т. п.

В 1899 году рижский архитектор Генрих Шель  создал проект и построил главное здание электротехнической фабрики «Унион». Фигуру Громовержца для фасада выполнил известный рижский скульптор Август Фольц. Заводские корпуса, обращённые к улице Унияс, по проекту  Петера Беренса построил в 1913 году архитектор Фридрих Шеффель.

В 1904 году завод АО «Унион» оказался в собственности концерна «AEG», а годом позже стал составной частью его филиала — русского общества «Всеобщей компании электричества».

В июле 1915 г. в ходе I мировой войны с началом наступления немцев и приближением линии фронта к Риге из города вглубь России начали эвакуировать промышленные предприятия. Основная часть оборудования и персонала завода бывшего Русского электрического общества «Унион» оказалась в Харькове. 20 ноября 1916 г. состоялось торжественное открытие нового завода «Всеобщей компания электричества», с 20 декабря 1917 г. получившего название «Электросила № 1».

В конце 1920-х годов в цехах бывшего «Униона» в Риге разместился «VEF» — самое известное латвийское предприятие в XX веке.

Проекты 
Одним из осуществленных обществом «Унион» проектов было строительство по договору со Смоленской городской Думой электрической станции для освещения и электрической железной дороги (так в ту пору именовался трамвай) — первой в этом губернском городе. Договор также предусматривал установку нескольких электрических фонарей на улицах города.
Работы были осуществлены с марта 1898 по август 1901 г.

За этот период в Смоленске было построено два участка трамвайных путей длиной в 6 верст (6,4 км). Оборудование возведенной электростанции состояло из двух паровых машин мощностью 190 и 260 л. с., а также двух генераторов постоянного тока 460 и 700 вольт.

В 1901—1902 гг. велась переписка об устройстве трамвайных линий в Харькове; о постройке электростанции в Витебске; в 1903 г. — об устройстве электрического трамвая в Санкт-Петербурге; в 1902—1907 гг. — об устройстве трамвайной линии Петербург — Ораниенбаум и т. д. Обществом был разработан проект гидростанции «Кивиниеми» (Финляндия).

Примечания 

История Риги
Лифляндская губерния
Акционерные общества Российской империи